Die Bundesliga 2008/09 war bei den Männern die 43. und bei den Frauen die 34. Spielzeit der höchsten deutschen Spielklasse im Tischtennis. Meister wurden Borussia Düsseldorf und der FSV Kroppach.

Männer 

Bei den Männern nahmen neun Mannschaften teil, „neu“ war der TTC Müller Frickenhausen/Würzburg, der aus den Bundesligisten TTC Frickenhausen und Müller Würzburger Hofbräu hervorgegangen war. Die besten vier Mannschaften nach Abschluss der regulären Saison nahmen an den Play-off-Runden teil, um den deutschen Meister zu ermitteln. In zwei Finalspielen setzte sich Borussia Düsseldorf gegen die TTF Liebherr Ochsenhausen durch und wurde damit zum 22. Mal deutscher Meister. Der neuntplatzierte TTV Gönnern stieg in die 2. Bundesliga ab und wurde durch die TG Hanau und den 1. FC Saarbrücken ersetzt.

Auf den Aufstieg in die 1. Bundesliga verzichteten Borussia Dortmund (Meister 2. BL Nord) und SV Siek (Zweiter 2. BL Nord).

Abschlusstabelle 

 Legende
 Grün: Play-Off
 Rot: Abstieg
 (M): Meister der Vorsaison
 (P): Pokalsieger der Vorsaison

Play-offs

Frauen 
Bei den Frauen nahmen insgesamt wieder 10 Mannschaften teil, da Hannover 96 und der TTC Langweid für den TTC Troisdorf nachrückten. Meister wurde zum dritten Mal der FSV Kroppach. Der TTC Langweid verließ die Bundesliga am Ende der Saison wieder und wurde durch Hassia Bingen ersetzt.

Auf den Aufstieg in die 1. Bundesliga verzichtete der Kaltenkirchener TS (Zweiter 2. BL Nord).

Abschlusstabelle 

 Legende
 Grün: Meister
 Rot: Abstieg
 (M): Meister der Vorsaison
 (N): Aufsteiger aus der Vorsaison

Weblinks 
 Offizielle Homepage der Tischtennis-Bundesliga
 Männer: Tabelle und Spielplan auf click-tt.de (pdf)
 Frauen: Tabelle und Spielplan auf click-tt.de (pdf)

Einzelnachweise 

Tischtennisveranstaltung 2008
Tischtennisveranstaltung 2009
Tischtennis-Bundesliga